Croc vert est le  de la série de bande dessinée Marsupilami de Batem et Stéphane Colman. L'ouvrage est publié en 2010.

Résumé

Personnages principaux

Humains 
 Hector Wimbledon Forrest
 Tante Diane, botaniste
 Félicia Devort
 M. Blouprint
 M. Stroy
 Tapalahtélé, sorcier des Chahutas
 Péthété, messager
 Capitaine du bateau fluvial et son employé Tèzhébété

Animaux 
 Marsupilami  et  Marsupilamie 
 Les trois enfants Marsupilamis : Bobo, Bibu, et Bibi
 Les trois Aras
 Le Jaguar
 Un Piranha du fleuve

Plantes carnivores 
 Le Kibouftou
 Le Ventrocabra

Robots 
 Un Terminator

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Croc-Blanc
 Le Petit Prince (page 12)

Liens externes 
 

Album du Marsupilami
Album de bande dessinée sorti en 2010
Album Marsu Productions